Dorfkirche Thalheim steht für folgende Kirchengebäude:

 Kirche Thalheim (Kanton Aargau)
 Dorfkirche Thalheim (Bitterfeld-Wolfen) (im Landkreis Anhalt-Bitterfeld, Sachsen-Anhalt)
 St. Stephanus (Thalheim)  (in Dornburg im Landkreis Limburg-Weilburg, Hessen) 
 Dorfkirche Thalheim an der Thur, Kanton Zürich 
 St. Laurentius (Thalheim) (in Leibertingen im Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg)